Ла Медаља има више значења:

 Ла Медаља (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Медаља (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Медаља (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Медаља (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Медаља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику